Electronic Gas Injection - stosowany w samochodach elektronicznie sterowany układ wtryskowy do jednostek o zapłonie iskrowym. W przypadku gazu płynnego (LPG) wtrysk gazu następuje w fazie lotnej lub ciekłej.

Technika motoryzacyjna